Název Chlumek nese více míst:jednak sídla:
 1. Chlumek – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 2. Chlumek (Hrejkovice) – část obce Hrejkovice v okrese Písek
 3. Chlumek (Dasnice) – lokalita obce Dasnice v okrese Sokolov
 4. Chlumek (Bukovec) – lokalita v městské části Bukovec statutárního města Plzeň
 5. Chlumek (Golčův Jeníkov) – lokalita vsi Kobylí Hlava, která je částí města Golčův Jeníkov okrese Havlíčkův Brod
 6. Chlumek (Luže) – lokalita města Luže v okrese Chrudim
také zámek a tvrziště:
 (3.) Zámek Chlumek – zámek v obci Dasnice v okrese Sokolov
 Chlumek (tvrz, okres Sokolov) – renesanční tvrz v obci Dasnice
 9. Chlumek (tvrz, okres Ústí nad Orlicí) – tvrziště východně od obce Koldín v okrese Ústí nad Orlicí
ale zejména kopce:
 10. Chlumek (Dyjsko-svratecký úval) (214 m) – vrchol jihozápadně od Brodu nad Dyjí v okrese Břeclav 
 (6.) Chlumek (Svitavská pahorkatina) (379 m) – vrch ve městě Luže v okrese Chrudim
 11. Chlumek (Plaská pahorkatina) (427 m) – vrch nad vsí Hodyně části města Kožlany v okrese Plzeň-sever 
 12. Chlumek (Brdská vrchovina) (428 m) – vrch nad obcí Běštín v okrese Beroun 
 13. Chlumek (Neveklovská pahorkatina) (476 m) – vrch jižně od vsi Zaječí části městyse Maršovice v okrese Benešov 
 14. Chlumek (Chřiby) (479 m) – vrch nad městem Koryčany v okrese Kroměříž 
 15. Chlumek (Kácovská pahorkatina) (480 m) – vrch jižně od vesnice Bělokozly části města Sázava v okrese Benešov 
 16. Chlumek (Milínská pahorkatina) (486 m) – vrch severovýchodně od obce Smolotely v okrese Příbram 
 17. Chlumek (Mirovická vrchovina) (526 m) – vrch západně od města Mirovice v okrese Písek 
 18. Chlumek (Třeboňská pánev) (536 m) – vrch východně od vsi Hůrka části obce Nová Ves v okrese České Budějovice 
 19. Chlumek (Podčeskoleská pahorkatina) (605 m) – vrch severozápadně od obce Velká Hleďsebe v okrese Cheb 
 20. Chlumek (Všerubská vrchovina) (644 m) (Německá hora) – vrch západně od obce Chodská Lhota v okrese Domažlice 
 21. Chlumek (Křižanovská vrchovina) (651 m) – vrch západně od obce Řečice v okrese Žďár nad Sázavou 
 22. Chlumek (Šumava) (1025 m) – vrch ve vojenském újezdu Boletice v okrese Český Krumlov 

s variantou Chlůmek:
 25. Chlůmek (538 m) – vrch v Doupovských horách jihovýchodně od obce Krásný Les v okrese Karlovy Vary

Podobné názvy 
 Chlumec
 Chlum
 Chlumeček
 Chloumek
 Chloumeček

Externí odkazy